Il singolare del South Australian Open gennaio 1977 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Victor Amaya ha battuto in finale Brian Teacher 6-1, 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Roscoe Tanner (secondo turno)

 Arthur Ashe (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

South Australian Open 1977